You’ll Never Walk Alone – piosenka z musicalu Carousel, hymn kilku klubów piłkarskich
 You’ll Never Walk Alone – album kompilacyjny Elvisa Presleya
 You’ll Never Walk Alone – album Doris Day